Go! Go! Go!, een kortfilm uit 1964
 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
 Go! (GEM), een single van GEM
 Go (platenlabel)